Dies ist eine Liste der Corps im Weinheimer Senioren-Convent (WSC). Stand auf Basis der Farbentafel des Weinheimer Senioren-Convents (WSC) 1998, 2. überarbeitete Auflage.

Liste der Weinheimer Corps 

Hinweis: Da im WSC jeder SC aus mindestens zwei Corps bestehen muss, müssen sich Einzelcorps an SC in nahe gelegenen Universitätsstädten anschließen.

Aufgelöste, ehemalige oder suspendierte Corps des WSC 

 Corps Albingia Aachen (1996 in Corps Marko-Guestphalia Aachen aufgegangen)
 Corps Baltia Berlin (aufgegangen in Corps Silingia Breslau zu Köln)
 Corps Bavaria Karlsruhe (1965 ausgetreten wegen Rechtsstreitigkeiten)
 Corps Berolina Berlin (suspendiert)
 Corps Brunsviga Hannover (aufgegangen in Corps Franco-Guestphalia)
 Corps Cimbria Berlin (1970 aufgegangen in Corps Teutonia Berlin)
 Corps Franco-Markomannia Dresden (1951 aufgegangen in Corps Saxo-Montania zu Freiberg und Dresden in Aachen)
 Corps Franconia Dresden (1934 mit Corps Markomannia Dresden zu Corps Franco-Marcomannia Dresden fusioniert)
 Corps Franconia Halle (Nach dem Krieg aufgegangen in Corps Irminsul Hamburg)
 Corps Frisia Breslau (1951 nach Braunschweig verlegt und mit Corps Frisia Frankfurt fusioniert)
 Corps Frisia Frankfurt (s. o.)
 Corps Gothia Dresden (1953 in Corps Altsachsen aufgegangen)
 Corps Guestphalia Köln (aufgegangen in Corps Franco-Guestphalia)
 Corps Helvetia Zürich (WSC) (sog. Schwarz-Helvetia; 1861–1865)
 Corps Holsatia Berlin (aufgegangen in Corps Franco-Guestphalia)
 Corps Lugia Breslau (aufgegangen in Corps Silingia Breslau zu Köln)
 Corps Macaro-Visurgia Hannover (Tradition durch Corps Alemannia Karlsruhe weitergeführt)
 Corps Makaria Dresden (1935 in Corps Altsachsen aufgegangen)
 Corps Markomannia Bonn (2001 aufgegangen in Corps Franco-Guestphalia zu Köln)
 Corps Markomannia Dresden (1934 mit Corps Franconia Dresden zu Corps Franco-Marcomannia Dresden fusioniert)
 Corps Montania Breslau (1933 mit Corps Silingia Breslau zu Corps Montania-Silingia Breslau, dem späteren Corps Silingia Breslau zu Köln, fusioniert)
 Corps Neo-Franconia Breslau (Nach dem Krieg aufgegangen in Corps Hannovera Hannover)
 Corps Ostfalia Hannover (Tradition durch Corps Corps Hannovera Hannover weiter geführt)
 Corps Palatia Halle (1955 aufgegangen in Corps Alemannia München)
 Corps Rheinpreußen (ehem. Agraria) Bonn (1949 aufgegangen in Landsmannschaft Salia Bonn)
 Corps Rheno-Guestphalia Leipzig (Nach dem Krieg aufgegangen in Corps Markomannia Bonn)
 Corps Rheno-Palatia München (1954 übergetreten in den KSCV)
 Corps Rupertia München (13. August 1905 bis 1. November 1905)
 Corps Saxo-Borussia Berlin (1999 in Corps Alemannia Kiel aufgegangen)
 Corps Saxonia Danzig (1904–1912, aufgegangen in Corps Saxonia Hannover)
 Corps Sprevo-Marchia Berlin (1958 aufgegangen in Landsmannschaft Brandenburg Berlin i. CC)
 Corps Staufia Leipzig (Nach dem Krieg aufgegangen in Corps Markomannia Bonn)
 Corps Suevia Hohenheim (1912–1930, Traditionsübernahme durch Corps Germania Hohenheim)
 Corps Teutonia Hannover (1863–1879)
 Corps Thuringia Dresden (Nach dem Krieg aufgegangen in Corps Alemannia-Thuringia Hannover)
 Corps Vandalia Leipzig (Nach dem Krieg aufgegangen in Corps Markomannia Bonn)

Siehe auch 
 Liste Kösener Corps

Einzelnachweise 

Weinheimer Corps
Weinheimer Senioren-Convent1
Weinheim